MTV Music Awards 2019 steht für:

 MTV Europe Music Awards 2019
 MTV Video Music Awards 2019

Siehe auch:

 MTV Movie & TV Awards 2019